Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier I, se dispute du 14 au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nathalie Dechy et Mara Santangelo.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Cinq têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2007)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Italie
Internationaux Italie
Tennis en mai 2007